Lust for Life peut désigner :
Lust for Life, l'album d'Iggy Pop paru en 1977
Lust for Life, l'album de Lana Del Rey paru en 2017